Иван Витковский:
 Витковский, Иван Матвеевич (1777 — около 1844) — педагог, преподаватель музыки, скрипач, дирижёр и композитор.
 Витковский, Иван Петрович (1914—1996) — подполковник, Герой Советского Союза.